Леони́д Мака́ров:
 Макаров, Леонид Григорьевич (1923—1992) — советский и российский учёный-физик, лауреат Государственной премии Российской Федерации.
 Макаров, Леонид Дмитриевич (1951—2020) — российский археолог и историк Вятской земли.